Джон Пауэлл:
 Пауэлл, Джон Уэсли (1834—1902) — американский военный деятель, майор, учёный-геолог, этнограф, лингвист, путешественник.
 Пауэлл, Джон Энох (1912—1998) — британский политик, филолог-классик, лингвист и поэт. Член парламента от Консервативной партии.
 Пауэлл, Джон (иезуит) (1925—2009) — американский священник и психолог
 Пауэлл, Джон (1947—2022) — американский легкоатлет, дискобол.
 Пауэлл, Джон (род. 1963) — английский композитор, дирижёр.